Zangemeister ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Zangemeister (* 1942), deutsche Journalistin und Chefredakteurin
 Hans Zangemeister (1907–1970), deutscher HNO-Arzt
 Hermann Zangemeister (1874–1937), deutscher Bauingenieur
 Karl Zangemeister (1837–1902), deutscher Bibliothekar und klassischer Philologe
 Otto Zangemeister (1836–1902), deutscher Landwirt, MdR
 Wilhelm Zangemeister (1871–1930), deutscher Gynäkologe
 Wolfgang H. Zangemeister (* 1945), deutscher Neurologe